La Chapelle-Blanche (Côtes-d’Armor)
 La Chapelle-Blanche (Sabaudia)
 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

Zobacz też